De Zevenslapers van Efeze, een legendarische groep martelaren in de tradities van christendom en islam
 Godshuis De Zevenslapers, een voormalig godshuis in Leuven (België)
Relmuis (Glis glis), een knaagdier uit de familie van de slaapmuizen 
Zevenslaper (Dormouse), een personage uit Lewis Carroll's Alice's Adventures in Wonderland.
Dossier Zevenslaper, een stripalbum uit de serie Agent 327 van Martin Lodewijk